

Geografia
 Rosche – comune della Bassa Sassonia, in Germania
 Samtgemeinde Rosche – comunità amministrativa nel circondario di Uelzen nella Bassa Sassonia, in Germania

Persone
 Marie Rosché (1987) – cestista senegalese con cittadinanza statunitense
 Paul Rosche (1934-2016) – ingegnere, progettista e manager tedesco